

Hydrographie 
 Les chutes du Niagara ;
 La rivière Niagara.
 Le Niagara Scow, une épave sur cette rivière.

Toponyme

États-Unis 
 Niagara Falls, ville située dans l'État de New York, à proximité des chutes ;
 Niagara Falls, municipalité située dans la province de l'Ontario, également à proximité des chutes ;
 Niagara, située dans l'État de New York ;
 Niagara, située dans l'État du Dakota du Nord ;
 Niagara, city située dans le comté de Marinette dépendant de l'État du Wisconsin ;
 Niagara, town située dans le comté de Marinette dépendant de l'État du Wisconsin ;
 Niagara-on-the-Lake, située dans la province de l'Ontario.

France 
 La cascade Niagara est une chute d'eau de l'île de La Réunion.

Art 
 Niagara, tableau peint par Frederic Edwin Church en 1857.

Cinéma 
 Niagara, film américain de Henry Hathaway sorti en 1953
 Niagara, film japonais réalisé par Chie Hayakawa
  (2022), film québécois de Guillaume Lambert

Musique 
 Niagara, album de Julien Clerc sorti en 1971 ;
 Niagara, groupe de pop rock français.

Informatique 
 Niagara, deux processeurs de Sun Microsystems, l'UltraSPARC T1 et l'UltraSPARC T2

Jeu de société 
 Niagara, jeu de société qui a reçu la distinction de « jeu de l'année » en Allemagne, le Spiel des Jahres, en 2005.

Paquebot 
 Niagara, paquebot français construit en 1910
 Niagara, paquebot britannique construit en 1912

Circonscriptions 
 Niagara Falls, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Niagara-Ouest—Glanbrook, circonscription électorale fédérale et provinciale de l'Ontario ;
 Niagara, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario de 1867 à 1882.

Sport 
 Niagara Canoë Kayak Club, association sportive basée à Sainte-Suzanne, sur l'île de La Réunion.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités
